

Patronyme 
 Louis-Pierre Verwée (1807-1877), peintre belge
 ses fils :
 Alfred Verwée (1838-1895), peintre belge
 , sa fille, peintre également
 Louis-Charles Verwée (1832-1882), peintre belge

Toponyme 
 Rue Verwée à Bruxelles